Anja Kling (1970) – attrice tedesca
 Eugen Kling (1899-1971) – calciatore tedesco, di ruolo difensore
 Florence Mabel Kling Harding (1860-1924) – moglie di Warren Gamaliel Harding, presidente degli Stati Uniti d'America
 Gerit Kling] (1965) – attrice, doppiatrice e modella tedesca
 Heinrich Kling (1913-1951) – militare tedesco
 Josef Kling (1811-1876) – compositore di scacchi tedesco naturalizzato inglese
 Kajsa Kling (1988) – ex sciatrice alpina svedese
 Karl Kling (1910-2003) – pilota di Formula 1 tedesco
 Rainer Kling (1952) – astronomo amatoriale tedesco
 Sanna Kling (1987) – ex sciatrice alpina svedese